Pujo ist der Familienname folgender Personen:

 Arsène Pujo (1861–1939), US-amerikanischer Politiker
 Bertrand Pujo (1878–1964), französischer Offizier und Politiker
 Maurice Pujo (1872–1955), französischer Journalist und Politaktivist
 Pierre Pujo (1929–2007), französischer Politaktivist

Pujo ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Pujo im Département Hautes-Pyrénées
 Pujo-le-Plan im Département Landes